

Населені пункти та їхні частини
 Сухава — село в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства
 Сухава — село в гміні Барцяни Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сухава — осада в гміні Вирики Володавського повіту Люблінського воєводства

Примітки